Vigicolo ima više značenja:
 Vigicolo (Breša)
 Vigicolo (Kremona)